Beatriz de Suabia (Worms, abril/junio de 1198-Nordhausen, 11 de agosto de 1212), perteneciente a la dinastía Hohenstaufen, fue una emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico como la primera esposa del emperador Otón IV. También fue la emperatriz que menos tiempo estuvo en el cargo, al morir a las tres semanas de su matrimonio.

Primeros años 
Nacida en Worms, en el Ducado de Franconia, en abril o junio de 1198, Beatriz era la hija mayor y primer descendiente de Felipe de Suabia, rey electo de los alemanes (Rex Francorum según la ley sálica) y de su esposa, Irene Ángelo. En el verano de 1208, Beatriz quedó huérfana; Felipe murió en junio e Irene, rebautizada como María, en agosto, después de dar a luz a su hija menor.

Luchas por el compromiso 

Su padre, Felipe de Suabia, había sido elegido rey de Alemania el 6 de marzo de 1198. Su marido, Otón IV, fue elegido rey de Alemania el 29 de marzo de 1198. Los dos reyes rivales siguieron luchando hasta el asesinato de Felipe el 21 de junio de 1208. El asesino fue el conde Otón VII de Wittelsbach, quien había pedido la mano de Beatriz o de alguna otra de sus tres hermanas menores. Su petición fue rechazada y él reaccionó violentamente.

Otón IV había perdido, para entonces, a dos de sus principales aliados, el papa Inocencio III y el rey Juan I de Inglaterra. Se vio obligado a regresar a sus tierras patrimoniales cerca de Brunswick. Sin embargo, el asesinato lo dejó como rey único de Alemania. Se aprovechó de ello para hacer las paces con el resto de miembros y defensores de la Casa de Hohenstaufen. Su nueva alianza fue sellada con el compromiso entre Beatriz y Otón IV.

El 11 de noviembre de 1208, Otón IV fue otra vez elegido rey de Alemania en Fráncfort. Esta vez lo apoyaron miembros de los dos bandos de la guerra civil precedente. Fue coronado Sacro Emperador Romano Germánico por Inocencio III el 4 de octubre de 1209. Beatriz sólo tenía once años de edad y siguió prometida a Otón IV, quien contaba con aproximadamente treinta y cuatro años de edad.

Matrimonio y muerte 
Se casaron en Nordhausen el 22 de julio de 1212. La novia tenía catorce años y el novio alrededor de treinta y siete. Sin embargo, Beatriz pronto enfermó y murió sólo diecinueve días después de su matrimonio. No dejó hijos al morir.

Ancestros

Enlaces externos 
 

Consortes de Borgoña
Consortes de la dinastía Hohenstaufen
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XIII
Consortes de miembros de la casa de Welf
Fallecidos en Nordhausen
Nobles de Alemania del siglo XII